R, lletra de l'alfabet llatí
 R, frases de risc d'un producte, vegeu llista de frases R
 R (llenguatge de programació), entorn de programació i desenvolupament de programes estadístics
 R (telecomunicacions), operador comercial de cable a Galícia (Espanya) 
 Matemàtiques:
  o , conjunt dels nombres reals vegeu nombre real
 R o R, símbol usat per a representar el radi d'una circumferència o esfera, vegeu radi (geometria)
 r, representa la distància euclidiana entre un punt de l'espai euclidià i l'origen, i com a tal és una de les coordenades polars i les coordenades esfèriques 
 Física: 
 r o , vector posició d'un punt
 R, símbol de la resistència elèctrica, vegeu resistència elèctrica (propietat)
 R, símbol de la constant dels gasos
 R, símbol del roentgen, unitat d'exposició a la radiació, vegeu Roentgen (unitat)
 R☉, símbol del radi solar
 Química: 
 R, representació d'un radical químic en una molècula genèrica
 R, codi d'una lletra de l'arginina